Cypriote est un adjectif qui peut faire référence à
 
 
 Dialectes du grec ancien